Наньша — китайский топоним:

 Наньша (Гуанчжоу) (南沙) — район городского подчинения города субпровинциального значения Гуанчжоу провинции Гуандун
 Наньша (Саньша) (南沙) — район городского подчинения городского округа Саньша провинции Хайнань
 Наньша (архипелаг) — китайское название архипелага Спратли в Южно-Китайском море (также Наньшацюньдао).